(7452) Изабелюрия () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 31 августа 1978 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской астрофизической обсерватории и в 2000 году назван в честь советской и российской эстрадной певицы Изабеллы Юрьевой.

См. также 
 Список астероидов (7401—7500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 2 до 40 км